Нодозаврові (Nodosauridae) — родина птахотазових динозаврів. Нодозаврові існували у кінці юри та протягом крейдяного періоду, 155-66 млн років тому.

Класифікація

Таксономія 
Систематика родини станом на 2011 рік:

 Родина Nodosauridae
 Animantarx
 Antarctopelta
 Borealopelta
 Denversaurus
 Dongyangopelta
 Edmontonia
 Glyptodontopelta
 Niobrarasaurus
 Nodosaurus
 Panoplosaurus
 Pawpawsaurus
 Peloroplites
 Propanoplosaurus
 Sauropelta
 Silvisaurus
 Stegopelta
 Tatankacephalus
 Texasetes
 Підродина Polacanthinae According to Kirkland et al. (2013) the valid name for this group is Polacanthidae.
 Gargoyleosaurus
 Gastonia?
 Hoplitosaurus
 Hylaeosaurus
 Mymoorapelta?
 Polacanthus
 Taohelong
 Підродина Struthiosaurinae
 Anoplosaurus
 Europelta
 Hungarosaurus
 Struthiosaurus
 Dubious Nodosauridae
 Acanthopholis
 Palaeoscincus

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Kenneth Carpenter in 2001.

Примітки 

Щитоносні
Родини динозаврів